Седрик Пиолин () е френски тенисист, роден на 15 юни 1969 г. във Франция. Той е професионалист от 1989 до 2002 г. Висок е 188 см и играе с дясната ръка.

Майката на Пиолин е играла за националния отбор на Румъния.

Външни препратки 

 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Пиолин, Седрик
Французи в Швейцария
Хора от Ньой сюр Сен